Bastasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bastasjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (12,1 ha)
Bastasjön, Småland, sjö i Vaggeryds kommun,  (2,9 ha)
Bastasjön (Brandstorps socken, Västergötland), sjö i Habo kommun, 
Bastasjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,

Se även 
Bastsjön
Bastusjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn